Dubrau – località della frazione di Kosswig della città di Vetschau/Spreewald (Brandeburgo)
 Dubrau – località della frazione di Gosda del comune di Wiesengrund (Brandeburgo)